Piduń bezeichnet:

 Piduń, Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Pidun ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Pidun (* 1976 oder 1977), deutscher Pokerspieler
 Thomer Pidun, deutscher Pokerspieler